Маркантонио (Марко Антонио) Кадамосто (; 1476, Лоди — 1556, Рим) — итальянский , медик и астролог.

Родом из знатной семьи в . В 1487 году поступил в местный медицинский колледж. Был профессором философии в Павийском университете. Приняв духовный сан, стал каноником капитула в Лоди. В 1503 году находился в должности наместника епископа.

Автор труда «Compendium in usum et operationes astrolabii Messahalach, cum declarationibus et additionibus» (Милан, 1507).

Примечания 

Родившиеся в 1476 году
Умершие в 1556 году
Умершие в Риме
Преподаватели Павийского университета